Die 2. divisjon 1980 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 3. divisjon ab.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs 

|}
Haugar stieg in die 1. divisjon auf.

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1980
1980